Tikka steht für:

 Kurzform von Chicken tikka masala, ein Currygericht
 ein indisches Adelsprädikat, siehe Indische Adelsprädikate #Titel
 die finnische Tikka Group Oy, eine Holdinggesellschaft, bis 2008 Eigentümer von Tikka Spikes
 die finnische Firma Tikkakoski, später auch Tikka, heute Tochterunternehmen von Sako (Waffenhersteller)
 eine Waffenmodellreihe von Sako (Waffenhersteller)
 die finnische Firma Tikka Spikes, seit 2008 ein Tochterunternehmen der Continental  AG
 die finnische Firma Tasowheel Tikka Oy, ein Tochterunternehmen der Tasowheel Group Oy
 ein Stirnlampenmodell von Petzl (Unternehmen)

Personen:
 Eero J. Tikka, finnischer Krimiautor
 Tikka Khan, (1915–2002), ein pakistanischer Militärgeneral
 Iqbal Tikka, ein pakistanischer Politiker
 Kari Tikka (1946–2022), finnischer Komponist und Dirigent
 Kari S. Tikka (1944–2006), finnische Rechtswissenschaftlerin, Professorin für Finanzrecht
 Pertti Tikka (* 1955), finnischer Ski-Orientierungsläufer
 Pia Tikka (* 1961), finnische Filmregisseurin und Drehbuchautorin
 Sai Krishna Tikka, indischer Psychologe
 Taneli Tikka (* 1978), finnischer Technologieunternehmer

Siehe auch:
 Tika
 Tikkanen